Amerikai Egyesült Államok
 Bay Point (Bay megye, Florida)
 Bay Point (Monroe megye, Florida)
 Bay Point (Kalifornia)
 Bay Point (egykori település, Kalifornia)